Михаил Макарычев:
 Макарычев, Михаил Алексеевич (1913—1986) — руководитель организаций речного флота, лауреат Государственной премии СССР.
 Макарычев, Михаил Иванович (1919—1991) — генерал-лейтенант артиллерии, Герой Советского Союза.